Meore Liga 2012/2013 är den pågående säsongen av Meore Liga, tredjeligan i georgisk fotboll. Ligan inleddes den 31 augusti 2012 och avslutas den 4 juni 2013. 

Ligan spelas i två grupper: Meore Liga väst och Meore Liga öst. Den västra delen består av 13 klubbar medan den östra består av 14.

Klubbar

Meore Liga väst

Meore Liga öst

Tabell

Väst

Öst

Se även 
Umaghlesi Liga 2012/2013
Pirveli Liga 2012/2013
Georgiska cupen 2012/2013

Externa länkar 
Meore Liga på Soccerway.com

Fotbollssäsongen 2012/2013
2012 i Georgien
2013 i Georgien